Андре́евский сельсовет (сельский совет) — наименование ряда административно-территориальных единиц и муниципальных образований.

Россия 
Курсивом выделены сельсоветы, упразднённые как вид объектов административно-территориального устройства в целом.

Амурская область 
 Андреевский сельсовет — в составе Ивановского района (сельсовет упразднён в 2015 году).

Архангельская область 
 Андреевский сельсовет — в составе Нямдомского района.

Башкортостан 
 Андреевский сельсовет — в составе Илишевского района.

Белгородская область 
Сельсоветы упразднены в 1995 году.

 Андреевский сельсовет — в составе Чернянского района.

Брянская область 
Сельсоветы упразднены в 2004—2005 годах.

 Андреевский сельсовет — в составе Суражского района.

Владимирская область 
Сельсоветы упразднены в 2000-х.

 Андреевский сельсовет — в составе Александровского района.
 Андреевский сельсовет — в составе Селивановского района.

Вологодская область 
 Андреевский сельсовет — в составе Вашкинского района.

Воронежская область 
Сельсоветы как муниципальные образования упразднены в 2004 году, как административно-территориальные единицы в 2006.

 Андреевский сельсовет — в составе Нижнедевицкого района. Преобразован с 2004 в Андреевское сельское поселение.
 Андреевский сельсовет — в составе Подгоренского района. Преобразован с 2004 в Лыковское сельское поселение.

Кемеровская область 
Сельсоветы упразднены в 2004 году.

 Андреевский сельсовет — в составе Кемеровского района. Включён с 2004 в Елыкаевское сельское поселение (с 2007 на уровне административно-территориального устройства в Елыкаевскую сельскую территорию).

Кировская область 
Сельсоветы упразднены в 1998 году.

 Андреевский сельсовет — в составе Уржумского района.

Костромская область 
Сельсоветы упразднены в 2008 году.

 Андреевский сельсовет — в составе Сусанинского района.

Курская область 
 Андреевский сельсовет — в составе Касторенского района.

Ленинградская область 
Сельсоветы упразднены в 1998 году.

 Андреевский сельсовет — в составе Тихвинского района.

Мордовия 
 Андреевский сельсовет — в составе Атяшевского района (сельсовет упразднён в 2019 году).
 Андреевский сельсовет — в составе Большеигнатовского района.
 Андреевский сельсовет — в составе Темниковского района.

Московская область 
Сельсоветы упразднены в 1994 году.

 Андреевский сельсовет — в составе Сходненского (1929—1932), Солнечногорского (1932—1940, 1960—1994) и Химкинского (1940—1960) районов Московской области.

Нижегородская область 
 Андреевский сельсовет — в составе Сергачского района.

Новосибирская область 
 Андреевский сельсовет — в составе Баганского района.

Омская область 
Сельсоветы упразднены в 2002 году.

 Андреевский сельсовет — в составе Оконешниковского района.
 Андреевский сельсовет — в составе Омского района.
 Андреевский сельсовет — в составе Саргатского района.

Оренбургская область 
 Андреевский сельсовет — в составе Курманаевского района.

Пензенская область 
 Андреевский сельсовет — в составе Каменского района (сельсовет упразднён в 2010).

Пермская область / Пермский край 
Сельсоветы Пермской области официально были упразднены в 2004 году, в ОКАТО выделялись до 2013.

Сельсоветы Коми-Пермяцкого автономного округа были упразднены в 2010 году, в ОКАТО выделялись до 2013.

 Андреевский сельсовет — в составе Кишертского района.
 Андреевский сельсовет — в составе Оханского района.

Ростовская область 
Сельсоветы упразднены в 2005 году.

 Андреевский сельсовет — в составе Дубовского района.

Саратовская область 
Сельсоветы упразднены в 1998 году.

 Андреевский сельсовет — в составе Екатериновского района.

Смоленская область 
Сельсоветы упразднены в 1998 году.

 Андреевский сельсовет — в составе Ельнинского района.

Тамбовская область 
 Андреевский сельсовет — в составе Сосновского района (сельсовет упразднён в 2014 году).

Татарстан 
Сельсоветы упразднены в 2011 году.

 Андреевский сельсовет — в составе Нурлатского района.

Тульская область 
Сельсоветы упразднены в 1999 году.

 Андреевский сельсовет — в составе Куркинского района.

Тюменская область 
Сельсоветы упразднены в первой половине 2000-х.

 Андреевский сельсовет — в составе Тюменского района.

Ульяновская область 
Сельсоветы упразднены в 2000-х.

 Андреевский сельсовет — в составе Николаевского района.
 Андреевский сельсовет — в составе Чердаклинского района.

Челябинская область 
 Андреевский сельсовет — в составе Брединского района.

Чувашия 
С 2005 года сельсоветы преобразованы в сельские поселения, изменение не отражено в ОКАТО.

 Андреевский сельсовет — в составе Ибресинского района.

Ярославская область 
 Андреевский сельсовет — в составе Борисоглебского района.

Украина 
Упразднены в 2020 году в связи с административно-территориальной реформой.

Днепропетровская область 
 Андреевский сельский совет — в составе Покровского района.
 Андреевский сельский совет — в составе Широковского района.

Донецкая область 
 Андреевский сельский совет — в составе Великоновосёлковского района.
 Андреевский сельский совет — в составе Волновахского района.
 Андреевский сельский совет — в составе Славянского района.

Житомирская область 
 Андреевский сельский совет — в составе Пулинского района.
 Андреевский сельский совет — в составе Черняховского района.

Киевская область 
 Андреевский сельский совет — в составе Макаровского района.

Кировоградская область 
 Андреевский сельский совет — в составе Александровского района.

Львовская область 
 Андреевский сельский совет — в составе Бусского района.

Одесская область 
 Андреевский сельский совет — в составе Белгород-Днестровского района.

Полтавская область 
 Андреевский сельский совет — в составе Диканьского района.
 Андреевский сельский совет — в составе Машевского района.
 Андреевский сельский совет — в составе Хорольского района.

Сумская область 
 Андреевский сельский совет — в составе Роменского района.

Харьковская область 
 Андреевский сельский совет — в составе Великобурлукского района.
 Андреевский сельский совет — в составе Кегичёвского района.

Хмельницкая область 
 Андреевский сельский совет — в составе Чемеровецкого района.

Черниговская область 
 Андреевский сельский совет — в составе Городнянского района.
 Андреевский сельский совет — в составе Ичнянского района.
 Андреевский сельский совет — в составе Черниговского района.

Севастополь 
Спорная территория между Россией и Украиной. Де-факто контролируется Россией.
 Андреевский сельский совет — в составе Нахимовского района. В связи с переходом Севастополя под юрисдикцию Российской Федерации в 2014 году преобразован в Андреевский муниципальный округ. Согласно законодательству Украины, сохраняет статус сельского совета.

См. также